

Мінонг — місто, штат Вісконсин
 Мінонг — селище, штат Вісконсин